Косијаско има више значења:
 Округ Косијаско (Индијана)
 Косијаско (Мисисипи)